Поточани могу бити:

 Поточани (Ђуловац), насеље у општини Ђуловац, Република Хрватска
 Поточани (Велика), насељено место у општини Велика, у западној Славонији, Република Хрватска
 Поточани (Добој), насеље у општини Добој, Република Српска, БиХ
 Поточани (Прњавор), насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ
 Поточани (Зворник), насеље у општини Зворник, Република Српска, БиХ
 Поточани (Вукосавље), насеље у општини Вукосавље, Република Српска, БиХ
 Поточани (Оџак), насеље у општини Оџак, Федерација БиХ, БиХ
 Поточани (Бугојно), насеље у општини Бугојно, Федерација БиХ, БиХ
 Поточани (Нови Травник), насеље у општини Травник, Федерација БиХ, БиХ
 Поточани (Ливно), насеље у општини Ливно, Федерација БиХ, БиХ 
 Поточани (Тешањ), насеље у општини Тешањ, Федерација БиХ, БиХ